Blackstock est un patronyme porté notamment par :

  (1964), militante canadienne pour le bien-être de l'enfance et directeur général de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada ;
 Dexter Blackstock (1986-), footballeur international antiguais-barbudien ;
 Oni Blackstock (1977-), médecin et chercheuse américaine ;
  (1990-), pilote automobile américain ;
  (1957-), écrivain américain ;
 Tommy Blackstock (1882-1907), joueur de football écossais ;
 Uché Blackstock (1977-), médecin urgentiste américaine.